Okręty US Navy o nazwie USS "Leader":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. Wszedł do służby w 1942.
 Drugi  był trałowcem. Wszedł do służby w 1955.

Leader